Tom Phillips désigne :
 Tom Phillips, joueur de hockey sur glace ;
 Tom Phillips, militaire.
 Tom Phillips, musicien